

Краснослободське міське поселення — сільське поселення, Краснослободський район, Мордовія
 Краснослободське міське поселення — сільське поселення, Середньоахтубинський район, Волгоградська область